Alioth bezeichnet:

 Alioth (Stern), den Stern Epsilon Ursae Maioris im Sternbild Großer Bär

Alioth ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Adrien Alioth (1911–1991), Schweizer Unternehmer
 Catherine Alioth (* 1960), Schweizer Politikerin (LDP)
 Elisabeth Vischer-Alioth (1892–1963), Schweizerische Frauenrechtlerin
 Friedrich Alioth (1819–1878), Schweizer Arzt, Botaniker
 Gabrielle Alioth (* 1955), Schweizer Schriftstellerin
 Sigismund Heinrich Alioth (1907–1973), Schweizer Ingenieur, Politiker
 Johann Siegmund Alioth (1788–1850), Schweizer Industrieller
 Johann Sigismund Alioth (1881–1928) Schweizer Unternehmer, Schappe-Spinnerei
 Ludwig Rudolf Alioth (1848–1916), Schweizer Elektrotechniker und Unternehmer
 Manfred Alioth (1874–1935), Schweizer Chemiker
 Marguerite Alioth (1874–1962), Schweizer Pianistin und Komponistin
 Martin Alioth (1954–2021), Schweizer Historiker und Journalist
 Max Alioth (Architekt, 1883) (1883–1968), Schweizer Architekt
 Max Alioth (Architekt, 1930) (1930–2010), Schweizer Architekt
 Rudolf Alioth (1848–1916), Schweizer Unternehmer; siehe Ludwig Rudolf Alioth

Siehe auch:
 Aliot
 Elektrizitätsgesellschaft Alioth